Преутешти има више значења:

 Преутешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Преутешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Преутешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији